|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel HP Japan Open) van 2010 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2010 in de Japanse stad Osaka. Het was de 36e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

In het enkelspel won de ongeplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn het toernooi. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste thuisspeelster Kimiko Date-Krumm in drie sets. Het was de vierde toernooizege uit de carrière van Tanasugarn.

In het dubbelspel won het als derde geplaatste duo Chang Kai-chen en Lilia Osterloh het toernooi, nadat zij in de finale het ongeplaatste Japanse koppel Shuko Aoyama en Rika Fujiwara versloegen in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Japan 2010
Japan